E123 – Codice per la classificazione degli additivi alimentari nella Unione europea associato all'amaranto, FD&C Rosso 2
 E123 – Strada europea E123.